Dieter Pfirsch (1927–2004), physicien allemand ;
  (1877–1967), cadre d'entreprise allemand.

Voir aussi